Sigune steht für:
 Sigune, weiblicher Vorname
 Sigune, Figur aus Auch Einer, Roman von Friedrich Theodor Vischer (1879)
 (502) Sigune, Asteroid des äußeren Hauptgürtels